

Toponymie 
Il existe trois communes dont le nom contient le terme Parçay :
 Parçay-Meslay, en Indre-et-Loire ;
 Parçay-les-Pins, ancienne ville du Maine-et-Loire ;
 Parçay-sur-Vienne, en Indre-et-Loire.

Voir aussi 
 Parcey, commune située dans le département du Jura.